Чернухинский район () — упразднённая административная единица на северо-западе Полтавской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Чернухи.

География 
Чернухинский район находится на северо-западе Полтавской области Украины.

С ним соседствуют
Пирятинский,
Лубенский,
Лохвицкий районы Полтавской области и
Варвинский район Черниговской области.

Площадь — 700 км².

Административный центр — пгт Чернухи.

Через район протекают реки
Артополот,
Босаха,
Удай,
Многа,
Лохвица,
Чолнова.

На территории района находятся:
 ландшафтный заказник «Балка Мангаревщина»;
 заповедное урочище «Липовая дача»;
 ландшафтный заказник «Монастырище»;
 гидрологический заказник «Песко-Удайский»;
 гидрологический заказник «Пойма реки Многа»;
 ландшафтный заказник «Правобережье»;
 ботанический памятник природы «Скибенские дубы»;
 ботанический заказник «Харсицкая Полона»;
 ботанический памятник природы «Хейловщинский дуб»

История 
Район образован 7 марта 1923 года. С сентября 1941 года по сентябрь 1943 года был оккупирован. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. Вновь упразднён 17 июля 2020 г.

Демография 
Население района составляет 10 790 человек (2019),
в том числе городское — 2 491 человек,
сельское — 8 299 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Районы, образованные в 1923 году
Районы, упразднённые в 2020 году